Georg Funk kan syfta på:

* Georg Funk (död 1958), tyskspråkig fykolog, verksam i Italien
 Georg Funk (1901–1990), tysk arkitekt och stadsplanerare
 Georg Michael Funk (1819–1902), tysk entomolog